Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1979/1980 — 44-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Польди СОНП Кладно, выигравший свой 6-й титул в истории.

Формат 
Формула чемпионата осталась прежней: 12 команд играли в 4 круга, по результатам которых определялись чемпион и призёры. Чемпионом в 6-й раз в своей истории стал клуб Польди СОНП Кладно, опередивший на 4 очка серебряного призёра Дуклу из Йиглавы. Бронзовые медали завоевал братиславский Слован. 11-кратный чемпион Чехословакии Зетор из Брно выбыл во вторую лигу, уступив в предпоследнем туре прямому конкуренту ХЗ Литвинов со счётом 1:3.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Винцент Лукач (Кошице) — 43 шайбы

2. Ярослав Поузар (Ческе-Будеёвице) — 40

3. Милан Новы (Кладно) — 36

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Мирослав Краса — 28 игр/2.55 гола за игру, Милан Колисек — 22/1.86

Защитники

Ярослав Винш — 44 игры/19 очков (3 шайбы + 16 передач), Милослав Горжава — 41/16 (5+11), Франтишек Каберле (старший) — 42/12 (1+11), Отакар Вейвода (старший) — 43/11 (5+6), Ян Нелиба — 41/10 (6+4), Богумил Чермак — 40/9 (1+8), Франтишек Ветровец — 9

Нападающие

Милан Новы — 44/66 (36+30), Вацлав Сикора — 44/38 (20+18), Любомир Бауэр — 44/36 (19+17), Ян Новотны — 44/31 (21+10), Иржи Дудачек — 41/31 (18+13), Мирослав Крживачек — 33/25 (16+9), Зденек Мюллер — 33/23 (13+10), Эдуард Новак — 27/22 (11+11), Петр Фиала — 39/16 (11+5), Ладислав Высушил — 27/5 (3+2), Милан Скрбек — 11/2 (1+1), Арношт Рекцигел — 5/1 (1+0), Милан Эберле — 5/1 (0+1), Милан Свобода — 4/1 (0+1), Александер Врняк — 2

Тренеры — Франтишек Поспишил и Йозеф Виммер

Ссылки 

 Сезон 1979/80 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1979 году
Спорт в Чехословакии в 1980 году
1979 год в хоккее
1980 год в хоккее